x86 steht für:
 x86-Architektur, von Intel im Jahr 1978 eingeführte Befehlssatzarchitektur
 x86-Prozessor, Mikroprozessor der x86-Prozessorarchitektur

Siehe auch:
 x86-Virtualisierung, hardware- und softwarebasierte Mechanismen zur Unterstützung der Virtualisierung für Prozessoren, die auf der x86-Architektur basieren